Rock Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rock Springs (Alabama)
 Rock Springs (Arizona)
 Rock Springs (Arkansas)
 Rock Springs (Georgia)
 Rock Springs (Kentucky)
 Rock Springs (Maryland)
 Rock Springs (Missouri)
 Rock Springs (Montana)
 Rock Springs (New Mexico)
 Rock Springs (North Carolina)
 Rock Springs (Ohio)
 Rock Springs (Tennessee)
 Rock Springs (Wisconsin)
 Rock Springs (Wyoming)

Siehe auch:
 Rock Spring
 Rocky Springs